KGRB steht für:
 Bahnhof Grevenbroich (DS100-Code)
 Green Bay–Austin Straubel International Airport (IATA-Code)

Abkürzung